David Hofer (ur. 21 czerwca 1983 r. w Bolzano) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu C.S. Carabinieri.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej David Hofer pojawił się 8 grudnia 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ulrichen, gdzie zajął 69. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2002 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Schonach plasując się na 34. pozycji na dystansie 30 km stylem klasycznym. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Sollefteå był ósmy w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 22 października 2005 roku w Düsseldorfie zajmując 51. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 14 grudnia 2008 roku w Davos zajmując 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009 zajął ostatecznie 29. miejsce. W swoim najlepszym starcie - sprincie stylem dowolnym zajął 3. lokatę.

Pierwszą seniorską imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku, gdzie zajął 58. miejsce w biegu na 15 km klasykiem oraz 36. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oslo był osiemnasty w sprincie stylem dowolnym, a bieg na 15 km stylem klasycznym ukończył na 38. pozycji. W 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver. W swoim najlepszym starcie - sprincie stylem klasycznym zajął 39. lokatę.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Włoscy biegacze narciarscy
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Bolzano
Urodzeni w 1983